Частный сектор экономики
 Частный сектор в застройке